Marvel vs Capcom  es una serie de juegos de lucha creada por Capcom, puede referirse a:

Marvel vs. Capcom (serie)
Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes
Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes
Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds